Das Lincoln Building (auch One Grand Central Place) ist ein Wolkenkratzer in New York City, welcher 1930 nach einer zweijährigen Errichtungsphase fertiggestellt wurde. Er befindet sich in der East 42nd Street gegenüber dem Grand Central Terminal und dem One Vanderbilt. Etwas entfernt steht das Chrysler Building.

Das Bürogebäude ist 205 Meter hoch und hat 55 Etagen. Der Turm wurde in der für seine Bauzeit typischen Stahlskelettbauweise errichtet, die Fassade besteht aus Granit und Kalkstein, im oberen Bereich und dem Dach auch aus Ziegelsteinen. Der Architekt James Edwin Ruthvin Carpenter verwendete verschiedene Stilelemente wie etwa die neugotischen Fenster in den obersten Stockwerken.

Benannt ist das Gebäude nach dem 16. Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln. In der Lobby befindet sich ein Bronzemodell des Lincoln Memorial von Daniel Chester French. Im Jahr 2009 erhielt des den weiteren Namen „One Grand Central Place“. Dieser Name wurde zwischenzeitlich auch am Eingangsbereich mit einem großen Schriftzug angebracht.

Siehe auch 
 Liste der höchsten Gebäude in New York

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Hochhaus in Manhattan
Denkmal im National Register of Historic Places (New York)
New York, Lincoln Building
Abraham Lincoln als Namensgeber
Neorenaissancebauwerk in den Vereinigten Staaten
Bauwerk des Historismus in New York City
Bürogebäude in New York City
Hochhaus in Nordamerika